Чемпионат Узбекистана по хоккею с шайбой (), или Узбекская хоккейная лига (УХЛ) () — национальная хоккейная лига между клубами по хоккею с шайбой Узбекистана. Лига была образована в начале 2013 года. 

Чемпионат Узбекистана по хоккею с шайбой 2013 остался незавершённым после первого круга по неизвестным причинам. После этого сезоны 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 не были проведены.

В конце 2018 года было принято решение о возобновлении чемпионата Узбекистана по хоккею с шайбой. Чемпионат Узбекистана по хоккею с шайбой 2019 проходил с февраля по апрель 2019 года.

См. также 
 Сборная Узбекистана по хоккею с шайбой
 Бинокор (хоккейный клуб)
 Список хоккейных лиг мира

Источники и ссылки 
 
 
 
 
 
 

Хоккейные лиги
Хоккей с шайбой в Узбекистане
Спорт в Узбекистане